Insaf Yahyaoui est le nom de plusieurs personnalités :

 Insaf Yahyaoui, animatrice tunisienne de télévision.
 Insaf Yahyaoui (1981- ), judokate tunisienne.